Атински војсковођа и државник, живео је око 480. п. н. е
Аутор „Милетских прича“, живео је око 100. године.
Грчки ритор, апологета и исповедник хришћанства. Живео у II веку.

de:Aristeides
es:Arístides (nombre)